Биело-Поле:

 Биело-Поле — город в Черногории, административный центр общины Биело-Поле.
 Биело-Поле — община в Черногории, расположена в историко-географической области Санджак.